Asturias puede hacer referencia a:
 El Principado de Asturias, comunidad autónoma uniprovincial española y Asturias, su respectiva provincia;
 El Príncipe de Asturias, título nobiliario del heredero a la Corona española;
 Los Premios Princesa de Asturias, entregados por la Fundación Princesa de Asturias;
 Príncipe de Asturias (R11), el portaaviones de Armada Española;
 El Pico del Príncipe de Asturias, una montaña situada en la Antártida;
 El Reino de Asturias, un antiguo estado que existió entre los años 718 y 925;
 Asturias de Oviedo, una antigua unidad administrativa española;
 Asturias de Santillana, una antigua unidad administrativa española;
 El Aeropuerto de Asturias, situado en el concejo de Castrillón;
 Air Asturias, una antigua aerolínea asturiana;
 El idioma asturiano, hablado en el Principado de Asturias;
 "Asturias, Patria querida", el himno del Principado de Asturias;
 "Asturias", un poema del salmantino Pedro Garfias convertido en canción por el cantautor asturiano Víctor Manuel en un trabajo titulado Tiempo de cerezas;
 Regimiento de Infantería Mecanizada "Asturias" nº 31, una unidad del Ejército de Tierra Español;
 Asturias, municipio de cuarta clase en la provincia filipina de Cebú;
 Asturias fue  una provincia española situada en el archipiélago filipino, en la parte llamada de Visayas.
 Miguel Ángel Asturias, escritor y diplomático guatemalteco, Premio Nobel de Literatura en 1967;
 Asturias F. C., antiguo club de fútbol mexicano;
 "Asturias", una composición musical de Isaac Albéniz;
 Principado de Asturias, como territorio jusrisdiccional del príncipe de Asturias dentro de la Corona de Castilla desde 1388 a 1835.